Променад () — прогулка. Слово часто используется как синоним прогулки по городу, на манер прозы XIX века, когда французский язык был общеупотребительным в Российской империи.
 В современном значении — место для пеших прогулок, часто вдоль берега водоёма, моря (особенно в больших городах). Сегодня в русском языке вместо «променада» всё чаще используется выражение «пешеходная зона», но не каждая такая зона является променадом. «Променад» сохраняет французский колорит (ср. Променад де ля Круазет).
 Фигура в кадрили, контрдансе и ряде других танцев. Кроме того, существует променадная позиция.

См. также 
 Променадные концерты — музыкальный фестиваль в Великобритании.

Примечания 

Пешеходная инфраструктура